Stinson peut faire référence à :
 Andrea Stinson (1967-), joueuse de basket-ball américaine ;
 Barney Stinson, personnage fictif de la série How I Met Your Mother interprété par Neil Patrick Harris ;
 Charles Stinson (1919-1989), homme politique fidjien ;
 Douglas Stinson (1956-), cryptologue canadien ;
 James Stinson (1969-2002), producteur de musique électronique américain ;
 Joseph Stinson, scénariste américain ;
 Katherine Stinson (1891-1977), aviatrice américaine ;
 Peter Stinson (1948-), homme politique et diplomate fidjien ;
 Tommy Stinson (1966-), bassiste américain.